Синьхуа — официальное информационное агентство правительства КНР

Географические названия 
 Синьхуа (Шицзячжуан) — район городского подчинения городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй (КНР)
 Синьхуа (Цанчжоу) — район городского подчинения городского округа Цанчжоу провинции Хэбэй (КНР)
 Синьхуа (Пиндиншань) — район городского подчинения городского округа Пиндиншань провинции Хэнань (КНР)
 Синьхуа (Лоуди) — уезд городского округа Лоуди провинции Хунань (КНР)